Tero es el nombre vulgar de varias aves de la familia Charadridae, especialmente los del género Vanellus, y usualmente se refiere al tero común, Vanellus chilensis.

También puede referirse a:
 Vanellus cayanus, el tero de espolón.
 Vanellus cinereus, el tero ceniza.
 Vanellus resplendens, el tero serrano.
 Himantopus melanurus, el tero real o perrito.

Deportes 
 Teros o Los Teros, seudónimos por los que se conoce a la selección de rugby de Uruguay.
 Teros 7, seudónimo por el que se conoce a la selección de rugby seven de Uruguay.
 Velero Tero (velero), de IAME Argentina.

Expresiones
Retyma Teteu, expresión propia de Paraguay para referirse a las personas con las pantorrillas muy angostas.